Государственный строй России — государственный строй .

 Государственный строй Киевской Руси
 Государственный строй Русского царства
 Государственный строй Российской империи
 Государственный строй Российской республики
 Государственный строй Государства Российского
 Государственный строй РСФСР 
 Государственный строй Российской Федерации

См. также
 Государственный строй СССР
 Государственный строй Московского государства